Чемпионат Египта по футболу 2007/2008 годов — 51-й чемпионат Египта, проходивший с 13 августа 2007 года по 22 мая 2008 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Ссылки 
 Сайт Федерации футбола Египта
 Чемпионат Египта 2007/2008 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 2007/2008 на soccerway.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
Спорт в Египте в 2008 году
2007 год в Египте
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008